Příjmení Macák, přechýleně Macáková, nosí více významných osobností:

 Jan Macák (rozcestník) – více osob
 Jiří Macák (1927–2010) – český chemik
 Ladislav Macák (* 1945) – český politik a právník
 Milan Macák (* 1963) – český pedagog a publicista

Podobná příjmení 
 Macek
 Macík
 Mačák

Česká příjmení